16 Brygada Pancerna (PSZ) – wielka jednostka pancerna Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1941–1947
 16 Dnowsko-Łużycka Brygada Pancerna – wielka jednostka pancerna Armii Czerwonej w 1945 r. włączona w skład 2 Armii Wojska Polskiego